Sauber C34 — гоночный автомобиль Формулы-1 команды Sauber, построенный для участия в чемпионате мира  года.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 
 

Формула-1 в сезоне 2015
Шасси Sauber Формулы-1